Tanya peut être :
 Tanya ou Tania, diminutif du prénom russe Tatiana ;
 (2127) Tania, astéroïde nommé en hommage à Tania Savitcheva ;
 Le Likkoutei Amarim, plus connu sous le nom de Tanya est un recueil hassidique de Shneur Zalman de Liadi.